RC Strasbourg peut désigner le Racing Club de Strasbourg omnisports ou l'une de ses sections :
Racing Club de Strasbourg Alsace en football
Racing Club de Strasbourg Alsace en football féminin
Racing Club de Strasbourg en handball
Rugby Club Strasbourg en rugby à XV 
Racing Club de Strasbourg en volley-ball.